Dvoretzky est un patronyme porté par :
 Aryeh Dvoretzky (1916-2008), mathématicien israélien.
 , acteur bulgare.

 Mark Dvoretski, un entraîneur et joueur d'échecs russe.